El Remanso puede referirse a:

 El Remanso, urbanización ubicada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 El remanso, película dirigida en 1938 en Argentina por Ladislao Haida.
 El remanso, película dirigida en 1926 en Argentina por Rafael Parodi.